Статейные списки:
 Статейные списки (дипломатия) — всякого рода «посольское дело» или донесение послов, представляемое в посольский приказ;
 Статейные списки (боярская дума) — деловые бумаги, писанные по статьям, например представление приказов, по которым производился доклад в боярской думе;
 Статейный список (уголовное право) — документ, составляемый в местном губернском правлении на каждого арестанта, ссылаемого в Сибирь.